Tang-e Bābā Aḩmad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tang-e Bābā Aḩmad (ravin), Khuzestan, 
 Tang-e Bābā Aḩmad (ort), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar